Команов:
 Команов Володимир Геннадійович (*1938) — український конструктор ракетно-космічної техніки, Герой України.
 Команов Геннадій Геннадійович (1924—2003) — український фахівець в галузі ракетної техніки.

Російські прізвища